New York Times Building steht für:

 41 Park Row, Hochhaus in New York, 1889 bis 1903 Sitz der New York Times
 New York Times Tower, Wolkenkratzer in New York, ab 2007 Sitz der New York Times